Takarazuka – città nella prefettura di Hyōgo in Giappone.
 Takarazuka Revue – una popolare troupe teatrale completamente femminile che si esibische al Takarazuka Grand Theater e al Tokyo Takarazuka Theater.
 Takarazuka Eiga – una compagnia cinematografica appartenente al Takarazuka Revue.
 Takarazuka Kinen – una corsa equestre in Giappone.